De 500 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 2002 werd op 13-14 februari in de Utah Olympic Oval in Salt Lake City, Verenigde Staten verreden.

Statistieken 

OR = olympisch record 
DNF = finishte niet

IJs- en klimaatcondities 

Vrouwen 00500 meter
2002